Drslavice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Drslavice, Gemeinde im Okres Prachatice
 Drslavice u Uherského Brodu, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště
 Drslavice, Ortsteil von Klatovy, Okres Klatovy